Franciszek Kochanowski (ok. 1625-1686) – pisarz, zakonnik bernardyński, teolog króla Michała Wiśniowieckiego
 Franciszek Kochanowski – podwojewodzi radomski, miecznik radomski, szambelan królewski, 
 Franciszek Ksawery Kochanowski (ok. 1720-1782) – kasztelan wiślicki, żarnowski i zawichojski, marszałek sandomierski w konfederacji barskiej
 Franciszek Kochanowski – generał WP (III RP)